Swordfish bezeichnet

 englisch den Schwertfisch
 den Flugzeug-Typ Fairey Swordfish
 den Film Passwort: Swordfish (engl. Titel: Swordfish)
 ein Ausschlussverfahren beim Sudoku, die Swordfish-Methode
 einen US-amerikanischen Kernwaffentest, der im Rahmen der Operation Dominic am 11. Mai 1962 durchgeführt wurde.
 als HMS Swordfish mehrere Schiffe der britischen Royal Navy, darunter die
 HMS Swordfish (61S)
 das Übersetzungsprogramm Swordfish Translation Editor.